Trsteno je lahko:
 Trsteno, Tuhelj (Hrvaška)
 Trsteno, Dubrovnik (Hrvaška)